Юра:

Антропоним 
 Ю́ра — уменьшительно-ласкательная форма мужского имени Юрий.
 Юра, Гнат Петрович (1888—1966) — украинский советский актёр.
 Юра-Юрский, Александр Петрович (1895–1968) – Народный артист Украинской ССР (1947) и Узбекской ССР (1944).

Топоним 
 Юра́, Жюра́ () — горная система в Европе.
 Юра — департамент на востоке Франции.
 Юра — кантон на северо-западе Швейцарии.
 Юра () — необитаемый остров в архипелаге Северные Спорады (Греция).
  — посёлок в префектуре Вакаяма (Япония).
 Юра — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Юра — посёлок в Вельском районе Архангельской области.
 Юра — станция Северной железной дороги в Вельском районе Архангельской области.

Реки 
 Юра (приток Кии) — река в Сибири, приток Кии.
 Юра (приток Мёрта) — река во Франции.
 Юра (приток Немана) — река в Литве.
 Юра (приток Сеймы) — река в России.
 Юра — река на острове Хонсю.
 Большая Юра — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Северной Двины.
 Малая Юра — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Большой Юры.

Геология 
 Юра́, или юрский период — геологический период палеозойской эры.
 Юра — горы на видимой стороне Луны.

См. также 
 Jura Elektroapparate AG — швейцарская компания бытовой электротехники.
 URI () — унифицированный идентификатор ресурса.
 Швабско-Франконская юра (Альб) — горная гряда в Германии.
 Краковско-Ченстоховская Юра́, Краковская Юра́ или Польская Юра́ — альтернативные названия Краковско-Ченстоховской возвышенности.
 Юр (значения)

Примечания